Ilinden puede referirse a alguno de los siguientes artículos de Wikipedia:

Lugares 
La Municipalidad de Ilinden, en Macedonia del Norte.

El barrio de Ilinden de la ciudad de Sofía (Bulgaria).

Historia 
La Revuelta de Ilinden, insurrección ocurrida en 1903 y que fue el origen de la República de Macedonia (hoy, Macedonia del Norte).